Кріс Еверт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Енн Сміт з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кріс Еверт (переможниця)
  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Стефані Реге (півфінал)
  Гелл Сіоффі (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Робін Вайт (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1988 Virginia Slims of New Orleans Draw

Virginia Slims of New Orleans
Тур WTA 1988